Shin Hong-Gi (4 de maio de 1968) é um ex-futebolista e treinador profissional sul-coreano, defensor, militou no Suwon Samsung Bluewings.

Carreira 
Shin Hong-gi fez parte do elenco da Seleção Coreana de Futebol da Copa do Mundo de 1994.

Ligações externas
Perfil em Ogol

Treinadores de futebol da Coreia do Sul
Futebolistas da Coreia do Sul
Futebolistas do Suwon Samsung Bluewings
Jogadores da Copa do Mundo FIFA de 1994
Jogadores da Seleção Sul-Coreana de Futebol